

Важнейшие события 
 19 до н. э.: Консулы: Гай Сентий Сатурнин и Квинт Лукреций Цинна Веспиллон; консул-суффект (вместо Гая Сентия Сатурнина): Марк Виниций.
 Беспорядки в Риме в связи с попытками выдвинуть консулом плебея Эгнация Руфа.
 Август получил от сената пожизненный империй.
 Строительство Пон-дю-Гара в Ниме (Галлия).
 16 до н. э. Заложен амфитеатр в Трире (Амфитеатр в Трире — Augusta Treverorum).
 15 до н. э. Основан город Augusta Vindelicorum, ставший лагерем легионеров (современный Аугсбург).
 15 до н. э. Присоединение к Риму Реции и Норика.
 12 до н. э. Друз Старший совершает походы в Германию вплоть до Эльбы — в результате завоёваны территории между Эльбой и Рейном.
 12 до н. э. — 9 до н. э. Создание провинции Германия.
 10 до н. э. Друз Старший строит возле Бингена деревянный мост через реку Наэ (Nahe) известный как мост Друзуса (Друзес Брюке — Drususbrücke).
 10 до н. э. Начало завоевания римлянами областей Паннонии.
 Вторая половина 10-х годов — Август направляет царя Понта Полемона на борьбу с Скрибонием. Полемон одерживает победу, женится на Динамии и становится царём Боспора. Начало борьбы Полемона с племенами, населявшими берега Меотиды.

Значимые личности 
 Октавиан Август, римский император (время правления — 27 год до н. э.—14)

См. также